La  Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du  au  à Turin, en Italie. 985 athlètes issus de 45 nations ont pris part aux différentes épreuves.

Tableau des médailles